Chiesa di Santa Maria di Porto Salvo – chiesa di Catanzaro
 Chiesa di Santa Maria di Porto Salvo – chiesa di Gaeta
 Chiesa di Santa Maria di Porto Salvo – chiesa di Palermo
 Chiesa di Santa Maria di Porto Salvo – chiesa di Reggio Calabria
 Chiesa di Santa Maria di Porto Salvo – chiesa di Santa Teresa di Riva

Pagine correlate
Chiesa di Santa Maria di Portosalvo (disambigua)